

Sigle
 APD, sigla di Avalanche PhotoDiode, Fotodiodo a valanga
 APD, sigla di Associazione polisportiva dilettante

Codici 
 apd – codice ISO 639-3 della lingua sudanese arabic